Die Denmark Open 2018 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Oktober 2018 in der Odense Idrætshal in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Kento Momota (Champion)
 Shi Yuqi (1. Runde)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Chen Long (1. Runde)
 Son Wan-ho (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Kenta Nishimoto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (2. Runde)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 Carolina Marín (1. Runde)
 Chen Yufei (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (zurückgezogen)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Chen Qingchen / Jia Yifan  (2. Runde)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Finale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (1. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Odense Kommune